48-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 25 октября по 3 ноября 2018 года на арене Aspire Dome в столице Катара Дохе под эгидой FIG.

Общая информация 
Соревнования впервые проходили в Катаре и ближневосточном регионе, а также в пятый раз в Азии (чемпионат стал первым с 2014 года на территории Азии). На турнире были разыграны 14 комплектов наград: в личном и командном многоборье, а также на отдельных снарядах. На этом чемпионате также были разыграны первые олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио. Обладателями квот стали сборные, попавшие в число призёров в командном первенстве.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры соревнований

Мужчины

Женщины

Программа соревнований

Результаты

Мужчины

Личное многоборье

Командное многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Личное многоборье

Командное многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований

2018
Октябрь 2018 года
Ноябрь 2018 года
Спортивная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Дохе
Спорт в Катаре в 2018 году
Чемпионаты мира в 2018 году
Чемпионаты мира в Катаре